Farrago может означать:
 Farrago (растение)
 Farrago (газета)